Discreto pode referir-se a:
 Espaço discreto, um exemplo simples de um espaço topológico
 Matemática discreta, o estudo das estruturas sem continuidade
 Sinal discreto, uma série de tempo consiste numa sequência de quantidades
 Tempo discreto, tempo não contínuo, dividido em amostras discretas.
 Variável aleatória discreta, uma variável aleatória que pode ser contada.

Desambiguação